Völkermühle kann stehen für:

 Völkermühle (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Wildenstein der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Völkermühle Europas, Metapher von Zuckmayer für das ethnische Durchzugsgebiet Rheinland